Bakó László (1872–1928) színművész
 Bakó László (1949–2017) szobrász